Xiu Xiu - uma banda original de San José, Califórnia. 
Liu Xiu - um imperador chinês.
Ouyang Xiu - um estadista.
Pei Xiu - um ministro, geógrafo e cartógrafo do estado de Cao Wei.

Desambiguação